Лас Адхунтас има више значења:

 Лас Адхунтас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Адхунтас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Адхунтас (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Адхунтас (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Адхунтас, Ла Хунта (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Адхунтас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Адхунтас (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Адхунтас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Адхунтас, Асерадеро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Адхунтас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас, Лос Кохос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Адхунтас (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Адхунтас (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Адхунтас (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Адхунтас (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Адхунтас (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Адхунтас (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Адхунтас (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Адхунтас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Адхунтас, Ла Пења (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Адхунтас (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Адхунтас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Адхунтас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Адхунтас, Ранчо Вијехо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Адхунтас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Адхунтас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Адхунтас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Адхунтас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Адхунтас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Адхунтас (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Адхунтас (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Адхунтас (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас, Адолфо Ривера (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адхунтас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Адхунтас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Адхунтас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Адхунтас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Адхунтас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Адхунтас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Адхунтас (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Адхунтас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику